Дюрозель, Жан-Батист (Jean-Baptiste Duroselle; 1917—1994) — французский историк.
 Дюрозель, Чарльз (Charles Duroiselle; 1871—1951) — учёный буддолог-бирманист.